Мартіна Навратілова і Гелена Сукова були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Навратілова - з Манон Боллеграф, а Сукова - з Ларисою Нейланд.

Нейланд і Сукова програли в першому колі парі Кіміко Дате і Міягі Нана.

Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Боллеграф і Навратілова з рахунком 6–3, 3–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Нейланд /  Гелена Сукова (1-ше коло)
 Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Манон Боллеграф /  Мартіна Навратілова (фінал)

Сітка

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1994 Doubles Draw

Pan Pacific Open
Toray Pan Pacific Open, парний розряд